Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Selajambe (Cisaat), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Selajambe (Selajambe), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java
Selajambe (Sukaluyu), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java